Flavia Domitilla maior ( - voor 69 n.Chr.) was de eerste echtgenote van Titus Flavius Vespasianus.

Ze was de dochter van Flavius Liberalis (slechts de scriba van een Quaestor) uit Ferentum in Etrurië en haar moeder was mogelijk een vrijgelatene van haar vader. Ze zou oorspronkelijk de minnares zijn geweest van de eques Statilius Capella. Zijzelf zou een vrijgelatene geweest zijn, die de Latinitas (Latijns burgerrecht) had verworven. Later zou ze ingenua (d.i. vrijgeborene Romeins burger) worden verklaard voor rechters waarbij haar vader als adsertor (d.i. degene die haar vrijliet) optrad. Rond 38 zou ze trouwen met Titus Flavius Vespasianus. Ze zouden samen drie kinderen krijgen: Titus Flavius Vespasianus, Titus Flavius Domitianus en Flavia Domitilla minor. Ze zou net zoals haar dochter sterven voordat haar echtgenoot princeps werd. Ter hare gedachtenis werd in 80/81 haar beeltenis op een sestertius geslagen.

Stamboom

Noten

Referentie
 , art. Flavia (1), in NP 3 (1997), klm. [?].

Gens Flavia
Flavische dynastie
Persoon in de 1e eeuw
Partner van Romeins keizer